Sturzeis steht für:

 abgestürztes Eis eines Gletschers
 einen Nachnamen. Bekannte Namensträger:
 Roman Sturzeis (* 25. August 1997) österreichischer Nachwuchs-Fußballspieler
 Rudolf Sturzeis (* 1929), österreichischer Maler